Charles Oman (1860-1946), historien britannique
 Charles Oman (1948-), économiste américain

Voir aussi